Maison des Têtes noires de Riga
Maison des Têtes Noires de Tallinn